La Romagne puede referirse a: 

 La Romagne, comuna de Ardenas (Francia).
 La Romagne, comuna de Maine y Loira (Francia).